Чорсу́ () — историческое здание-памятник, расположенное в центральной части города Самарканд (Узбекистан), к северо-востоку от площади и ансамбля Регистан, на улице Ташкентская, построенное на средства бухарского эмира Шахмурада. В настоящее время носит функцию музея и галереи.

Вместе с другими архитектурными и археологическими историческими памятниками Самарканда, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Название Чорсу́ с персидского языка буквально переводится как четыре пути/дороги.

При эмире Шахмураде в 1785 году было построено сегодняшнее здание, которое получило название Чорсу́, из-за четырёх входов в куполообразное здание. Стены здания имеют форму призмы, которые имеют 12 углов. У здания один большой центральный купол и четыре малых куполов, которые расположены над входами здания. До начала XX века здание использовали купцы и торговцы одеждой, головными уборами, лекарствами, книгами и другими вещами. Вокруг здания также находились лавки и мелкие магазины купцов.

Начиная с советского периода здание было превращено в здание-памятник, и в нём продавали лишь сувенирную продукцию и мелкие вещи повседневного пользования. В 2005 году торговый купол был полностью отреставрирован, при этом, чтобы восстановить полную высоту здания, был счищен трёхметровый слой грунта. В настоящее время торговый купол Чорсу также имеет статус здания-памятника, и используется как музей и галерея изобразительного искусства. Многие известные узбекистанские и иностранные художники и скульпторы выставляют свои работы в Чорсу.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 advantour.com: Чорсу. Описание 
 miroved.com: Купол Чорсу, Самарканд.

Литература 
 

Всемирное наследие в Узбекистане
Базары Самарканда
Музеи Самарканда
Здания и сооружения, построенные в 1785 году